Lahar – colata di fango di origine vulcanica
 Lahar – città indiana
 Lahar – dio del bestiame nella mitologia sumera